Маги́стр богосло́вия () или маги́стр теоло́гии () — академическая степень магистра, присуждаемая в университетах, духовных академиях и семинариях.

Германия 
В Германии в силу исторических особенностей получение степени магистра искусств завершается получением степени магистра теологии по  или  богословию.

Россия 
До реформ начала XIX века институализированной богословской науки в России не было. В Российской империи в 1814 году в связи с реформой духовных школ были согласованы уставы всех духовных академий в части присвоения учёных степеней. В результате по единым правилам стали присуждаться учёные степени «кандидат богословия», «магистр богословия» и «доктор богословия». Степени кандидата и магистра богословия присваивались выпускникам академий по результатам учёбы, и только степень доктора богословия присуждалась по итогам защиты диссертации.

В современной России степень магистра богословия в соответствии с Болонским процессом встроена в духовное образование в РПЦ, где занимает второй уровень в виде двухгодичной программы в духовных академиях, итогом которой становится написание магистерской диссертации на соискание степени «Магистр богословия».

Северная Америка 
В Северной Америке степень магистра/мастера теологии () по определению Ассоциации теологических школ США и Канады является подтверждением образовательного минимума, необходимого для преподавания теологических дисциплин в аккредитованных учебных заведениях. Обычно она присуждается после получения степеней  ( (M.Div.)) или магистра гумантарных по теологии (), как и подтверждение трёхлетнего обучения. Эта степень означает одно- или двухгодичную специализацию по богословским исследованиям. Её получению может предшествовать сдача экзаменов или защита магистерской диссертации.

См. также 
 :Категория:Магистры богословия

Примечания

Литература 
 Сухова Н. Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX — начале XX века. М.: Издательство ПСТГУ, 2009. — 676 с.

Христианские учёные степени
Богословие